Клаусура 2004 () — вторая половина 61-го профессионального чемпионата Мексики  по футболу (сезона 2003/04) с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лигилья

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2003/2004 на rsssf.com 

2004
Мексика
Спорт в Мексике в 2004 году